Елизабета Дуринска или Света Елизабета од Угарске (; Братислава или Шарошпатак, 7. јул 1207 — Марбург, 17. новембар 1231) била је угарска светитељка Католичке цркве.

Биографија 
Рођена је 7. јула 1207, као ћерка угарског краља Андрије II Арпада и његове супруге Гертруде, која је била пореклом из Баварске. Прве четири године живота је провела у Братислави, на краљевском двору њених родитеља. Према теоријама политичких разлога, се као једногодишња девојчица заручила с тирингијским грофом Лујем IV, који је тада имао осам година. 1211, је доведена у град њеног заручника, на дворац Вартбург. Кад је напунила четрнаест година, удала се за Луја IV, с којим је имала троје деце: Хермана, Луја и Софију. Након што је њен супруг Луј погинуо за време крсташког рата у јужној Италији, 1277, одузели су јој децу, те је прогнана с двора Вартбург. Умрла је 1231, у Марбургу. Године 1235, папа Гргур IX ју је прогласио светитељком.

Породично стабло

Види још 
 Црква Свете Елизабете Угарске (Париз)

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1207.
Умрли 1231.
Угарски светитељи
Арпадовци